

Persone 
Floris è un cognome di origine sarda. Può riferirsi a:
 Anna Floris – tennista italiana
 Antonio Floris – militare italiano
 Bachisio Floris – scrittore e autore televisivo italiano
 Carmelo Floris – pittore e incisore italiano
 Emilio Floris – politico italiano, sindaco di Cagliari
 Francesco Floris – politico e storico italiano
 Franco Floris – compositore e insegnante italiano
 Gelasio Floris – storico e geografo italiano
 Gianluca Floris – cantante lirico e scrittore italiano
 Giovanni Floris – giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano
 Mario Floris – politico e sindacalista italiano
 Roberta Floris – giornalista, conduttrice televisiva ed ex modella italiana
 Sandro Floris – atleta italiano

Fu utilizzato anche da una famiglia di artisti fiamminghi tra cui:
 Cornelis Floris de Vriendt – architetto fiammingo
 Frans Floris (Frans de Vriendt) – pittore fiammingo, fratello di Cornelis

Altro 
 Floris – comune statunitense dell'Iowa
 Floris – census-designated place statunitense della Virginia
 Saint-Floris – comune francese
 Omicidio di Alessandro Floris – atto di terrorismo avvenuto in Italia
 1689 Floris-Jan – asteroide della fascia principale 
 Parco nazionale Manovo-Gounda St. Floris – parco nazionale e patrimonio dell'umanità dell'UNESCO situato nella Repubblica Centrafricana

Altri progetti